или Ниппон Кобудо Кёкай — японская организация, принадлежащая Ниппон Будокан, целью которой является объединение, сохранение, продвижение и развитие классических боевых искусств Японии.

История 
19 февраля 1978 года состоялась первая Всеяпонская демонстрация Кобудо, организованная обществом Будокан. Через год, 17 февраля 1979 года, по согласованию представителей 52 школ и организаций древних боевых искусств была создана Ассоциация Традиционных Японских Воинских Искусств.

С 1981 по 1988 года в состав Нихон Кобудо Кёкай входило рекордное количество школ и организаций кобудо — 88. В марте 1982 года совместно с фондом Ниппон Будокан Кобудо была проведена первая демонстрация за рубежом в Париже, Франция.

25 ноября 1990 года был проведён первый мастер-класс по традиционным боевым искусствам Японии в Святилище Ицукусима.

В феврале 2009 года организация отпраздновала своё 30-летие организовав 32-й по счёту Тайкай в Токио, в котором приняло участие 40 различных школ. Демонстрация боевых искусств была впервые поделена на категории: сперва кэндзюцу, затем дзюдзюцу и так далее.

На 2009 год в состав Нихон Кобудо Кёкай входило 78 школ (80 стилей).

Участники 
Список школ, входящих в Нихон Кобудо Кёкай, на 2009 год выглядел следующим образом:

 Рюсин Кацу-рю Дзюдзюцу ();
 Сёсё-рю Явара ();
 Ига-рюха Кацусин-рю Дзюдзюцу ();
 Кираку-рю Дзюдзюцу ();
 Тэндзин Синъё-рю Дзюдзюцу (Синдзаити) ();
 Тэндзин Синъё-рю Дзюдзюцу (Кавагоэ) ();
 Хасэгава-рю ();
 Дайто-рю Айки-дзюдзюцу ();
 Кито-рю Дзюдзюцу ();
 Дайто-рю Айкидзюдзюцу Такумакаи ();
 Сибукава-рю Дзюдзюцу ();
 Сингэцу Мусо Янаги-рю Дзюдзюцу ();
 Хонтай Ёсин-рю Дзюдзюцу ();
 Кукисин-рю Бодзюцу() и Такаги-рю Дзюдзюцу ();
 Сэкигути Син Син-рю Дзюдзюцу ();
 Такэноути-рю Дзюдзюцу Коси-но-мавари Когусоку ();
 Такэноути-рю Дзюдзюцу Хиносита Торидэ Кайсан ();
 Сибукава Ити-рю Дзюдзюцу ();
 Бокудэн-рю Кэндзюцу ();
 Мидзогути-ха Итто-рю Кэндзюцу ();
 Хокусин Итто-рю Кэндзюцу ();
 Касима Синто-рю Кэндзюцу ();
 Когэн Итто-рю Кэндзюцу ();
 Тэнсин Сёдэн Катори Синто-рю Кэндзюцу ();
 Тацуми-рю Хэйхо ();
 Касима Синдэн Дзикисинкагэ-рю ();
 Оно-ха Итто-рю Кэндзюцу ();
 Синдо Мунэн-рю Кэндзюцу ();
 Курама-рю Кэндзюцу ();
 Тэннэн Рисин-рю Кэндзюцу ();
 Ягю Синкагэ-рю Хэйхо Кэндзюцу ();
 Сингёто-рю Кэндзюцу ();
 Сёдзицу Кэнри Катаити-рю Кэндзюцу ();
 Хёхо Нитэн Ити-рю Кэндзюцу ();
 Нода-ха Нитэн Ити-рю Кэндзюцу ();
 Унко-рю Кэндзюцу ();
 Тайся-рю Кэндзюцу ();
 Дзигэн-рю Кэндзюцу ();
 Нодати Дзигэн-рю Кэндзюцу ();

 Хаясидзаки Мусо-рю Иайдзюцу ();
 Мусо Дзикидэн Эйсин-рю Иайдзюцу ();
 Тамия-рю Иайдзюцу ();
 Суйо-рю () и Масаки-рю Кусаригамадзюцу ();
 Хоки-рю Иайдзюцу ();
 Энсин-рю Иай Суэмоногири Кэмпо ();
 Кансин-рю Иайдзюцу ();
 Сёдзицу Кэнри Катаити-рю Каттю Баттодзюцу ();
 Канэмаки-рю Баттодзюцу ();
 Сэкигути-рю Баттодзюцу ();
 Овари Кан-рю Содзюцу ();
 Фудэн-рю Содзюцу ();
 Ходзоин-рю Такада-ха Содзюцу ();
 Сабури-рю Содзюцу ();
 Мухи Мутэки-рю Дзёдзюцу ();
 Синто Мусо-рю Дзёдзюцу ();
 Тикубудзима-рю Бодзюцу ();
 Тода-ха Буко-рю Нагинатадзюцу ();
 Тэндо-рю Нигинатадзюцу ();
 Дзикисинкагэ-рю Нагинатадзюцу ();
 Ёсин-рю ();
 Хиго Ко-рю Нагината ();
 Рюкю Кобудзюцу ();
 Вадо-рю Дзюдзюцу Кэмпо ();
 Итосу-рю Каратэ ();
 Рюкю окэ Хидэн Мотобу Удондэ ();
 Кигай-рю Каратэ Окинава Кобудзюцу ();
 Окинава Годзю-рю Будзюцу ();
 Ягю Синган-рю Каттю Хэйхо ();
 Ягю Синган-рю Тайдзюцу ();
 Сэки-рю Ходзюцу ();
 Морисигэ-рю Ходзюцу ();
 Ё-рю Ходзюцу ();
 Араки-рю Кэмпо ();
 Араки-рю Гунё Когусоку ();
 Нэгиси-рю Сюрикэндзюцу ();
 Огасавара-рю Кюбадзюцу ();
 Нито Синкагэ-рю Кусаригамадзюцу ();
 Такэда-рю Айки-но-дзюцу ().

Примечания 

Боевые искусства Японии
Организации Японии